Das 10-km-Sprintrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 8. Februar 2014 um 18:30 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Olympiasieger wurde Ole Einar Bjørndalen aus Norwegen, die Silbermedaille gewann der Österreicher Dominik Landertinger. Bronze ging an den Tschechen Jaroslav Soukup.

Wettkampfbeschreibung 
Der Sprint war die Einzeldisziplin mit der im Männerbereich kürzesten Laufstrecke. Die insgesamt 10 km verteilten sich auf drei gleich lange Laufrunden, nach der ersten und der zweiten Runde mussten die Athleten am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Beim ersten Mal mussten sie im liegenden, beim zweiten Mal im stehenden Anschlag schießen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Die Athleten gingen in einem Intervall von 30 Sekunden (manchmal auch 15 Sekunden) ins Rennen. Sieger wurde, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte. Die besten 60 Athleten des Sprints qualifizierten sich für die Teilnahme am Verfolgungsrennen.

Totalanstieg: 381 m, Maximalanstieg: 28 m, Höhenunterschied: 57 m 
87 Teilnehmer aus 31 Ländern, davon 86 in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 58 kB)

Einzelnachweise 

Sprint (Männer)